Джон ла Варр (; примерно 1345 — 27 июля 1398) — английский аристократ, 4-й барон де Ла Варр с 1370 года. Участник Столетней войны.

Биография 
Джон ла Варр был старшим сыном Роджера ла Варра, 3-го барона де Ла Варра, и Элизабет Уэллс. Он родился примерно в 1345 году, а в 1370 году, после смерти отца, унаследовал родовые владения и баронский титул. Ла Варр воевал на континенте — в 1369 году в Гаскони в свите Чёрного принца, в 1372 в Северной Франции под началом короля Эдуарда III. Он был дважды женат: на Элизабет, происхождение которой неизвестно (брак был заключён до 8 мая 1368 года) и на Элизабет Невилл, дочери сэра Гилберта Невилла (до 20 января 1389). Оба брака остались бездетными, так что после смерти Джона в 1398 году 5-м бароном де Ла Варром стал его брат Томас.

Предки

Примечания

Литература 
 
 

Бароны де Ла Варр
Бароны Англии XIV века
Военные деятели Столетней войны
Ла Варры